Dreams – singel zespołu The Cranberries
 Dreams – singel rapera The Game’a